Улица Уда́рников — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Ударников — улица в Вологде.
 Улица Ударников — улица в городе Иванове.
 Улица Ударников — улица в Липецке (Сырский).
 Улица Ударников — улица в Новосибирске.

Украина 
 Улица Ударников — улица в городе Запорожье.
 Улица Ударников — улица в Луганске.
 Улица Ударников — улица в Сумах.

См. также 
 Проспект Ударников
 Проезд Ударника